Olaszország
Baldissero d’Alba, település Olaszországban, Piemont régióban, Cuneo megyében
Baldissero Canavese, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében
Baldissero Torinese, település Olaszországban, Piemont régióban, Torino megyében